Lisnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Lisnen, sjö i Västerviks kommun,  (75,8 ha)
Övre Lisnen (Gamleby socken, Småland, 641825-153020), sjö i Västerviks kommun,  (46,9 ha)
Övre Lisnen (Gamleby socken, Småland, 641843-153048), sjö i Västerviks kommun,  (24,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn